Sebekhotep, "Sobek está satisfecho", es el nombre que recibieron varios faraones de la dinastía XIII de Egipto:
Sebekhotep I, Jaanjra Sebekhotep, que gobernó c. 1735 a. C.
Sebekhotep II, Sejemra Jutauy Amenemhat Sebekhotep, que reinó de c. 1724 a 1718 a. C.
Sebekhotep III, Sejemra Seuadytauy Sebekhotep, que gobernó de c. 1708 a 1705 a. C.
Sebekhotep IV, Janeferra Sebekhotep, que gobernó de c. 1694 a 1685 a. C.
Sebekhotep V, Jahetepra Sebekhotep, que gobernó de c. 1685 a 1680 a. C.
Sebekhotep VI, Merhetepra Sebekhotep, que reinó de c. 1656 a 1654 a. C.
Sebekhotep VII, Merkara Sebekhotep, que gobernó de c. 1646 a 1644 a. C.
Sebekhotep VIII, Sejemra Seusertauy Sebekhotep.
Sebekhotep IX, Maara Sebekhotep.